Воздушные силы Кении () — один из видов вооружённых сил Республики Кении.

История

Организационная структура

Пункты базирования

Боевой состав

Вооружение и военная техника 

Данные вооружении и военной технике ВВС ВС Кении взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

.

Опозназательные знаки

Потери летательных аппаратов ВВС Кении 

Наименованание Потеряно Примечания
 F-5Е Тайгер	5    б/н 910 потерян 12 июля 1979 г......................б/н 908 потерян 26 ноября 1982 г.
…………………б/н 905 потерян 6 мая 1985 г.
…………………б/н 904 потерян 7 апреля 1986 г.
…………………б/н 903 потерян 17 мая 2001 г.
 Хок Т52       5......1 потерян 5 или 11 ноября 19 80, пилот(пилоты) катап......................б/н 1003 потерян 26 февр. 1982 (оба летч, кн Кунду и кн Ндети, катапультировались)
…………………бн1009пот10.11.88(оба, кн ДК.Чепквони и кн ТН.Гиати, катаплись)
…………………1 потерян 14 марта 1993 (пилот катапультировался)
…………………1 потерян 7 января 1994 (оба пилота катапультировались)
 Тукано Т51	1    Потерян 26 сентября 1997 г.  .......Еще 1 бн ZH203, предоставлявшийся ВВс Кении, Потерян 22 февр 1990, принадлежал Британии.
 DHC-5 Буффало	3     б/н 207 потерян 1 мая 1999 г.......................б/н 214 потерян 3 мая 1999 г.
………………….3й самолет потерян 25 июля 2002 г.
 Буллдог  	1     Потерян 13 февраля 2004 г.
 Y-12          1     б/н 132 потерян 10 апреля 2006 г.
 Сесна404Титан	1     б/н5Y-PAXпотер14сент2009 (полиция)
 IAR-/SA-330 Пума  3  Потерян в февр 1994, 18 мая 2000 и 4 января 2002 (б/н 420)
 Белл-212	1     б/н 5Y-BDM потерян 27 июля 1996 г. (полиция)
 Хьюз МD-500	2     1 потерян 5 сентября 2007 г.
………………….б/н 515 потерян 27 мая 2009 г.
 Ми-17       	1     б/н 5Y-UKW потерян 10 мая 2009 г. (полиция)
 вертолет неизвес типа  1  Потерян 26 декабря 1996 г.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Кении
  Кения. Потери летательных аппаратов ВВС Африки

Вооружённые силы Кении
Кения
Авиация Кении